FNCH steht als Abkürzung für:

 Bahnhof Niederbrechen
 Schweizerischer Verband für Pferdesport

Abkürzung